Op het US Open 1981 tennistoernooi speelden de vrouwen en mannen in het gemengd dubbelspel van 1 tot en met 13 september 1981.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigers Wendy Turnbull en Marty Riessen waren als tweede geplaatst – zij strandden reeds in de eerste ronde.

De Nederlandse Betty Stöve speelde samen met Frew McMillan uit Zuid-Afrika – zij waren het eerste reekshoofd, maar kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Het als derde geplaatste duo Anne Smith en Kevin Curren won het toer­nooi. In de finale versloe­gen zij het als vierde geplaatste Amerikaanse koppel JoAnne Russell en Steve Denton in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Amerikaanse Smith had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; de Zuid-Afrikaan Curren geen.

Stöve was de enige Nederlandse deelnemer. Er waren geen Belgische mededingers.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA (pagina 4)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1981